Datawarehouse - sistema de computação de consolidação de informações de dados
Deutsche Welle - empresa de radiodifusão alemã
Doctor Who - série de TV de ficção científica da BBC One
D. W. Griffith - realizador de cinema norte-americano
DW Stadium - estádio de futebol do Wigan Athletic Football Club e do Wigan Warriors, clubes de futebol ingleses.

Corpos celestes
26163 1995 DW
31014 1996 DW
32892 1994 DW
2004 DW

Desambiguações de siglas